BepiColombo — может означать:

 BepiColombo — совместная космическая автоматическая миссия Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований по исследованию Меркурия.
 10387 Bepicolombo — астероид, принадлежащий поясу астероидов.